Имя Максима Горького носят несколько дворцов культуры на территории бывшего СССР, в том числе:

 Дворец культуры имени М. Горького (клуб фабрики «Свобода») в Москве.
 Дворец культуры имени А. М. Горького в Санкт-Петербурге.
 Дворец культуры имени Горького в Новосибирске.
 Дворец культуры имени А. М. Горького шахты имени А. Ф. Засядько в Донецке.
 Дворец культуры имени А. М. Горького в городе Мыски.